Le Foyer Georges Brassens (FGB) est une salle municipale qui a été construite en 1982 située à Beaucourt dans le Territoire de Belfort.

Histoire et présentation 
Alors que Beaucourj possède déjà une salle des fêtes surnommée « le Local » (construite au  et détruite en 1981) par les Beaucourtois, cette dernière, vétuste, n'est plus en mesure de satisfaire les besoins, en matière d'animation culturelle, d'une ville comme Beaucourt. C'est alors que la Commission Urbanisme-Travaux neufs après consultation, présente au Conseil Municipal un projet de construction d'un Centre Culturel. L'emplacement retenu est la place Salengro à la place de la salle des fêtes de l'époque. La toiture a une grande importance dans le parti architectural retenu. Les pentes rappellent celles des toits environnants. Sa superficie est d'environ  et la salle de représentation peut accueillir 350 personnes. Il est un endroit très actif de la vie des Beaucourtois où se déroulent des spectacles, théâtre, conférences, congrès, ... etc. Il regroupe aussi de nombreux bureaux administratifs d'associations ou de la municipalité.

Utilisé depuis le , le Foyer Georges Brassens (FGB) est inauguré le  en même temps que la rue Louis Pergaud. L'inauguration s'effectue en présence de Gérard Cureau (préfet), Raymond Forni (député de la   du Territoire de Belfort), Christian Proust (président du conseil général du Territoire de Belfort), de plusieurs conseillers généraux, de nombreux maires et des directeurs de toutes les administrations concernées. Cet évènement permet d'attirer des artistes des renom : le , Guy Bedos se produit en spectacle devant 400 personnes puis quatre jours plus tard, c'est Leny Escudero organisée par la ville et la Maison Pour Tous qui se présente sur la nouvelle scène du Foyer Georges Brassens.

La décision de l'appellation du Foyer Communal est prise par la municipalité après consultation des Beaucourtois. Georges Brassens est décédé quelques mois plus tôt, le  à l'âge de 60 ans. C'est donc pour lui rendre hommage que cet équipement culturel est nommé Foyer Georges Brassens. L'association Maison Pour Tous (MPT) qui propose les spectacles au foyer Georges Brassens, existe quant à elle depuis le . Elle programme alors des spectacles, déjà essentiellement dans le domaine de la chanson française, dans une petite salle appelée « Mille clubs », située rue de Dampierre, remplacée désormais par un parking et dans l'ancienne salle des fêtes.

Notes et références 

Salle de concert en France
Georges Brassens